Хелффрич — фамилия. Известные носители:
 Хелффрич, Ален (1990—1994) — американский легкоатлет.
 Хелффрич, Джозеф (1890—1971) — немецкий астроном.